Algemeen
Bijvoeglijk naamwoord van het substantief Snelheid

Belgische personen
Joseph Francois Snel (1793-1861), componist, muziekpedagoog, dirigent en violist
Nikki Snel (1993), turnster
Nederlandse personen
Rudolph Snellius (1546-1613), taal- en wiskundige.
Snellius (1580-1626), wis- en natuurkundige
Jeroen Snel (1969), televisiepresentator en journalist
Menno Snel (1970), politicus en van 2017 tot 2019 staatssecretaris in het kabinet Rutte III
Nel Snel (1987), hoorspelactrice
Mick Snel (1993), korfballer

Nederlands bedrijf
 SNEL Shared Logistics, logistiek dienstverlener en transportbedrijf